Соборний проспект — назва вулиць в містах України:
 Соборний проспект — центральна вулиця в Олександрії
 Соборний проспект — центральна вулиця в Болграді
 Соборний проспект — центральна вулиця в Запоріжжі

Див. також 
 Соборна площа
 Соборна вулиця

Вулиці в Україні
Проспекти